Karl von Sponeck ist der Name folgender Personen:

* Karl von Sponeck (Politiker) (1816–1904), deutscher Offizier und Politiker, MdL Baden
 Karl Friedrich Christian Wilhelm von Sponeck (1762–1827), deutscher Forstmann und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Theodor von Sponeck (Karl Anton Theodor von Sponeck; 1896–1982), deutscher Generalleutnant